Mark Plotkin ist der Name folgender Personen:

* Mark Plotkin (Ethnobotaniker) (* 1955), US-amerikanischer Ethnobotaniker und Aktivist für den Erhalt des Regenwaldes
 Mark Plotkin (Schachspieler) (* 1998), kanadischer Schachspieler